Николай Шульгин:
 Шульгин, Николай Иванович (1832—1882) — русский публицист, писал под псевдонимом «Николай Иванов»; издавал журнал «Дело».
 Шульгин, Николай Захарьевич (1855—1937) — сенатор, проводивший следствие по делу об убийстве Столыпина.
  (1886—1942) — заслуженный артист РСФСР (1934), Народный артист Азербайджанской ССР (23 апреля 1940).
 Шульгин, Николай Павлович (1915—1999?) — советский партийный деятель.